Ovalle steht für:

 Ovalle, eine Stadt in Chile

Ovalle ist der Familienname folgender Personen:

 Iñigo Manglano-Ovalle (* 1961), Künstler
 José Luis Ovalle (* 1954), uruguayischer Politiker
 José Tomás Ovalle (1788–1831), chilenischer Politiker
 Julio Edgar Cabrera Ovalle (* 1939), guatemaltekischer Priester, Bischof von Jalapa
 Luis Ovalle (* 1988), panamaischer Fußballtorhüter